

Cinema e televisão 
 The Terror (1928), filme com May McAvoy
 The Terror (1938), filme com Wilfrid Lawson
 The Terror (série de televisão), com Jared Harris

Outros 
 The Terror (romance), livro de Dan Simmons

Desambiguações de cinema